КАН — Кубок Африканських націй
 Кан — двадцять друга буква грузинської абетки
 Кан — демонічна істота у міфології мікронезійців з острова Яп
 Гюстав Кан — французький поет-символіст.
 Діо́гу Кан (бл. 1440—1486) — португальський мореплавець, який у 1481 році отримав від короля доручення очолити експедицію
 Роберт Елліот Кан ( 1938, Нью-Йорк, США) — винахідник протоколу TCP;
 Роберт Вольфґанґ Кан (9 вересня 1924 — 9 квітня 2007) — видатний британський матеріалознавець.
 Кан Наото (яп. 菅 直人) — 94-тий прем'єр-міністр Японії (2010—2011). Голова Демократичної партії Японії.
 Олівер Кан ( 1969, Карлсруе) — німецький голкіпер, чотириразовий найкращий голкіпер світу і Європи.
 Лю Кан () — персонаж серії відеоігор Mortal Kombat.
 Юн Кан (I ст. до Р. Х.) — вчений і письменник Давнього Китаю.
 Філіп Кан — розробник інноваційних технологій, підприємець, засновник компанії Борланд.
 Філіп Кан — монтажер, режисер.

Кан — місто у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Кан — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Кан — французький футбольний клуб з однойменного міста.

Кан — річка в Удмуртії, права притока Турне
 Кан — річка у Красноярському краї, права притока Єнісею

Див. також 
 Кан — корейське прізвище.